Pippin av Aquitanien, född troligen 797, död 13 december 838, var Ludvig den fromme och Ermengard av Hesbayes näst äldste son. Han erhöll vid 817 års riksdelning konungadöme över Akvitanien. Då denna riksdelning åsidosattes 829 till förmån för Ludvigs yngste son Karl, grep Pippin liksom sina bröder Lothar I och Ludvig den tyske till vapen mot fadern, kejsar Ludvig den fromme.

Pippin bytte dock sida efter slaget vid Colmar 833 och bidrog till faderns död.

Pippins son, Pippin den yngre, berövades genom riksdelningen i Worms 839 sin fars rike, vilket tillföll dennes broder Karl den skallige. Pippin den yngre utlämnades efter många äventyr till Karl och dog i fängelse 864.

Källor

Frankiska kungar
Avlidna 838
Karolinger
Födda 797
Män